Jędrzychowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
Dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Jędrzychowice, un village de la powiat de Strzelin
 Jędrzychowice, un village de la powiat de Zgorzelec
Dans la voïvodie de Lubusz
 Jędrzychowice, un village de la powiat de Wschowa
 Jędrzychowice, un village de la powiat de Żary